Bakhchisaraj (englische Transkription von /) steht für:
 Bachtschyssaraj, Stadt auf der Halbinsel Krim
 (3242) Bakhchisaraj, Asteroid des mittleren Hauptgürtels